Campo Formio – jedna ze stacji paryskiego metra
 Campo Formio – dawna nazwa miejscowości we Włoszech, obecnie Campoformido